Utvandrarna kan avse
 Utvandrarserien – en romanserie av Vilhelm Moberg
 Utvandrarna (roman) – första delen i romanserien
 Utvandrarna (film) – en film av Jan Troell, som bygger på Mobergs romanserie
 Utvandrarna (film, 2021) – en svensk dramafilm från 2021 i regi av Erik Poppe
Utvandrarna (pjäs) – en teaterpjäs av Farnaz Arbabi, som bygger på Mobergs romanserie